Variante del nome proprio Ignazio
Frazione del comune italiano di Malonno